Simpson Island kan syfta på:
 Simpson Island, Ontario, en ö i Kanada 
 Abemama, en ö i Kiribati, tidigare benämnd Simpson Island